Kimi bezeichnet:

 den sowohl männlichen als auch weiblichen Vornamen Kimi, siehe Kimi (Vorname)
 die Manga-Serie Hana-Kimi
 die Nationalhymne Japans, siehe Kimi Ga Yo
 Kimi (Film) ein Thriller unter der Regie von Steven Soderbergh von 2022

Siehe auch:
 Kymi